Ел Кампосанто има више значења:

 Ел Кампосанто, Манантијалес ел Верхел (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампосанто (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику